Чемпионат Смоленской области по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Смоленской области. Основан в 1927 году. Проводится по системе «весна-осень».

Федерация футбола Смоленской области также проводит два кубковых турнира: Кубок Смоленской области и Суперкубок Смоленской области.

Структура проведения 
Чемпионат состоит из нескольких лиг (групп). Наивысшая из них — чемпионат Смоленской области — состоит из 8 команд, играющих между собой в три круга. Также чемпион области играет с обладателем Кубка Смоленской области за Суперкубок области. Худшая команда чемпионата вылетает в первенство Смоленской области, состоящее из 9 команд. Также проводится чемпионат города Смоленска, состоящий из 10 команд.

История 

История смоленского футбола началась в 1908 году. На летние каникулы в Смоленск приехали студенты, обучавшиеся в Москве и Петрограде.

С 1927 года регулярно проводятся региональные соревнования по футболу. В 1927—1928 годах — чемпионат Смоленской губернии, в 1929—1937 — чемпионат Западной области.

Наиболее титулованными командами являются «Динамо» Смоленск (12), «САПА» Смоленск (8), «Металлург» Ярцево (7), «Спартак» Смоленск (5), «Химик» Сафоново (5), «Камея-СГУС» Смоленск (5), «Локомотив» Вязьма (4).

Сезон 2020 
В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Чемпионат Смоленской области проводился в один круг.

Чемпионат Смоленской области

Регулярный этап Первенства Смоленской области

Финальный этап Первенства Смоленской области

Группа А

Группа В

Чемпионат города Смоленска

Кубок Смоленской области

1/8 финала

1/4 финала (первые матчи)

1/4 финала (ответные матчи)

1/2 финала (первые матчи)

1/2 финала (ответные матчи)

Финал

Сезон 2021 
Чемпионат Смоленской области

Первенство Смоленской области

Чемпионат города Смоленска

Кубок Смоленской области

1/8 финала

1/4 финала (первые матчи)

1/4 финала (ответные матчи)

1/2 финала (первые матчи)

1/2 финала (ответные матчи)

Финал

Сезон 2022 
Чемпионат Смоленской области

Чемпионская группа

Группа на вылет

Первенство Смоленской области

Чемпионат города Смоленска

Кубок Смоленской области

1/8 финала

1/4 финала (первые матчи)

1/4 финала (ответные матчи)

1/2 финала (первые матчи)

1/2 финала (ответные матчи)

Финал

</div>

Список чемпионов

Список обладателей Кубка

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации футбола Смоленской области
 ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ — СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Чемпионат Смоленской области

Ч
Спортивные соревнования в Смоленской области
Региональные футбольные турниры России